Coloma (Califórnia)
 Coloma (Michigan)
 Coloma (Wisconsin)
 Coloma (Montana)

Desambiguações de topônimos